est :

 le nom original de la pièce de théâtre Qui a peur de Virginia Woolf ? d'Edward Albee 
 le nom original du film Qui a peur de Virginia Woolf ? de Mike Nichols, adapté de la pièce